Кейла́ни Э́шли Пэ́рриш (; род. , Окленд, Калифорния, США), известная как Кейла́ни, — американская певица, автор песен и танцовщица.

Кейлани родом из Окленда, штат Калифорния, где она получила первоначальную славу в качестве участника подростковой поп-группы PopLyfe, которая стала финалистом America’s Got Talent. Она выпустила свой первый микстейп Cloud 19 в 2014 году. Альбом попал в «50 лучших альбомов 2014 года» по версии Complex Второй её микстейп You Should Be Here дебютировал под номером 5 в национальных R&B/Хип-Хоп чартах в 2015 году. В 2016 году она номинировалась на «Грэмми» в категории «Лучший альбом в жанре современной городской музыки».

Ранняя жизнь 
Кейлани выросла в Окленде, штат Калифорния. Её воспитывала тётя, так как её отец умер, а мать сидела в тюрьме. Она посещала Оклендскую школу искусств изначально с акцентом на танец.

В молодости Кейлани хотела обучать танцам в Джульярдской школе, но она получила травму колена в средней школе и обратила свое внимание в сторону пения. Её тетя слушала только R&B и неосоул. Певица говорит, что вдохновилась такими артистами как Лорин Хилл, Эрика Баду и Джилл Скотт. В возрасте 14 лет Кейлани стала участником местной поп-группы PopLyfe.

Личная жизнь 
В январе 2016 года было подтверждено, что Кейлани находится в отношениях со звездой НБА, а затем Кливленд Кавальерс, Кайри Ирвингом. В марте 2016 года канадский музыкант PartyNextDoor опубликовал фотографию руки Кейлани в Instagram, намекая, что они вместе. Это вызвало споры в средствах массовой информации, направленных против Кейлани. Ирвинг позже написал в Твиттере, что они разошлись перед инцидентом, но это, казалось, осталось незамеченным. Негативное внимание СМИ заставило Кейлани попыталась покончить с собой. Кейлани обратилась в социальные сети, чтобы объяснить, что она не изменяла Ирвингу.

Кейлани также публично заявляла, что является квиром и пансексуалкой.

У Кейлани есть дочь, Адейя Номи Пэрриш Янг-Уайт (род. 23.03.2019), от бывшего бойфренда-гитариста Джавона Янга-Уайта.

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

Как ведущий солист

Примечания 

Авторы-исполнители по алфавиту
Авторы-исполнители XXI века
Авторы-исполнители США